I. Erzsébet angol királynő (1533–1603)
 I. Erzsébet orosz cárnő (1709–1761)

Kapcsolódó szócikkek 
I. Izabella (egyértelműsítő lap)